

Россия 
 Ситовичи — деревня в Порховском районе Псковской области, Туготинская волость

Украина 
 Ситовичи — село в Ковельском районе Волынской области